Президентские выборы в Сербии прошли 6 мая (первый тур), 20 мая (второй тур). Одновременно с выборами 6 мая 2012 года проходили Парламентские выборы. Победу на выборах одержал представитель Себской прогрессивной партии Томислав Николич.

Результаты
Таблица выборов 6 и 20 мая 2012 президента Сербии: результаты
|- style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;"
! colspan="1" rowspan="2" style="text-align:left;" | Кандидаты
! rowspan="2" colspan="1" style="text-align:left;" | Партии
! colspan="2" | 1-й тур
! colspan="2" | 2-й тур
|- style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;"
! width="75" | Голосов
! width="30" | %
! width="75" | Голосов
! width="30" | %
|-
| style="text-align:left;" |Томислав Николич
| style="text-align:left;" |Сербская прогрессивная партия
|979 216
|25,05 %
|1 552 063
|49,54 %|-
| style="text-align:left;" |Борис Тадич
| style="text-align:left;" |Выбор лучшей жизни
|989 454
|'''25,31 %
|1 481 952
|47,31 %
|-
| style="text-align:left;" |Ивица Дадич
| style="text-align:left;" |Социалистическая партия Сербии, Партия объединённых пенсионеров Сербии, Единая Сербия
|556 013
|14,23 %
|colspan="2" rowspan="10" style="background-color:#E9E9E9"  |
|-
| style="text-align:left;" |Воислав Коштуница
| style="text-align:left;" |Демократическая партия Сербии
|290 861
|7,44 %
|-
| style="text-align:left;" |Зоран Станкович
| style="text-align:left;" |Объединённые регионы Сербии
|257 054
|6,58 %
|-
| style="text-align:left;" |Чедомир Йованович
| style="text-align:left;" |Разворот
|196 668
|5,0 3%
|-
| style="text-align:left;" |Ядранка Шешель
| style="text-align:left;" |Сербская радикальная партия
|147 793
|3,78 %
|-
| style="text-align:left;" |Владан Глишич
| style="text-align:left;" |Независимый (Двери)
|108 303
|2,77 %
|-
| style="text-align:left;" |Иштван Пастор
| style="text-align:left;" |Альянс воеводинских венгров
|63 420
|1,62 %
|-
| style="text-align:left;" |Зоран Драгишич
| style="text-align:left;" |Независимый (Движение рабочих и крестьян Сербии)
|60 116
|1,54 %
|-
| style="text-align:left;" |Муамер Зукорлич
| style="text-align:left;" |Независимый
|54 492
|1,39 %
|-
| style="text-align:left;" |Даница Груичич
| style="text-align:left;" |Социал-демократический альянс
|30 602
|0,78 %
|-
|colspan="6" style="background-color:#E9E9E9" |
|-
| style="text-align:left;" colspan=2 | Избиратели
|7 026 579
| style="background-color:#E9E9E9;" |
|6 771 479
| style="background-color:#E9E9E9;" |
|-
| style="text-align:left;" colspan=2 | Явка
|3 911 136
|57,77 %
|3 132 679
|46,26 %
|-
| style="text-align:left;" colspan=2 | Действительные голоса
|3 736 476
|95,53 %
|3 034 015
|96,85 %
|-
| style="text-align:left;" colspan=2 | Недействительные голоса
|174 660
|4,47 %
|98 664
|3,15 %
|-
|}

Примечания 

Сербия
Выборы в Сербии
События 6 мая
События 20 мая
Май 2012 года
2012 год в Сербии